Улица Евдокима Огнева — название улиц в различных населённых пунктах России, присвоенное в память об участнике Октябрьской революции Евдокиме Павловиче Огневе (1887—1918).

 Улица Евдокима Огнева — улица в городе Воронеже.
 Улица Евдокима Огнева — улица в Санкт-Петербурге.